Die Liste der Schweizer Meister im Volleyball listet alle Schweizer Meister im Volleyball auf. Die Volleyballmeisterschaft wird organisiert von Swiss Volley und der Sieger der höchsten Liga, der Nationalliga A wird jeweils zum Schweizer Meister gekürt. Rekordmeister bei den Männern ist Servette Star-Onex aus Genf und bei den Frauen SC Uni Basel Volleyball.

Die Schweizer Volleyballmeister und -meisterinnen

Männer

Anzahl Titelgewinne

Frauen

Anzahl Titelgewinne

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Swiss Volley

Schweizer Meister
! Schweizer Meister
Volleyball
Volleyballwettbewerb in der Schweiz